Mon amour peut faire référence à :

Titre

Cinéma 
 Monamour, romance érotique italienne de Tinto Brass sorti en 2005.

Musique 
 Mon amour, chanson de Marie Laforêt parue sur l'album La vérité, sorti en 1976 ;
 Mon amour, une chanson en allemand interprétée par la chanteuse française Mireille Mathieu en 1984 ;
 Mon Amour, chanson de la chanteuse ukrainienne Maruv, sortie en 2019 ;
 , chanson du groupe néerlandais  sortie en 1976 ;
 , chanson du chanteur allemand Klaus Dinger sortie en 1985 ;
 Mon amour, chanson de l’album De lave et de sève de la chanteuse française Elsa, sortie en 2004 ;
 Mon amour, chanson de l’album She Wolf de la chanteuse colombienne Shakira, sortie en 2009.

Groupe 
 , groupe de palingpop néerlandais.